Jaguaribe peut faire référence à :

Toponyme 

 Jaguaribe, une commune brésilienne de l'État du Ceará ;
 le Jaguaribe, un fleuve du Brésil traversant la ville homonyme ;
 le Jaguaribe, une mésorégion du Brésil ;
 le Médio Jaguaribe, une microrégion du Brésil ;
 le Baixo Jaguaribe, une microrégion du Brésil ;
 Jaguaribe, quartier (bairro) de Salvador, ville brésilienne de l'État de Bahia ;
 plage de Jaguaribe, plage de la ville de Salvador ;
 Jaguaribe, quartier (bairro) de João Pessoa, ville brésilienne de l'État de la Paraíba.

Patronyme 

 Celeste Jaguaribe de Matos Faria (1873-1938), compositrice, poètesse, chanteuse et enseignante brésilienne.